AAC har flere betydninger:

Luftfart 
 Advanced Aircraft, en amerikansk virksomhed fra Carlsbad, Californien
 Alaskan Air Command, et radarnetværk
 American Aeronautical Corporation, en amerikansk virksomhed fra Port Washington, New York
 American Aviation, en amerikansk virksomhed fra Cleveland, Ohio
 Amphibian Airplanes of Canada, en canadisk virksomhed fra Squamish, British Columbia
 El Arish International Airport's IATA-kode
 Civile Luftfartsmyndighed (El Salvador) (Autoridad de Aviación Civil)
 Civile Luftfartsmyndighed (Panama) (Autoridad Aeronáutica Civil)

Uddannelse 
 Anthony Abell College, en videregående skole i Brunei
 Art Academy of Cincinnati, et privat college
 Association of American Colleges i dag kendt som Association of American Colleges and Universities
 Coimbra Academic Association, en portugisisk studenterforening

Militær 
 "Airborne aircraft carrier", på dansk et luftbårent hangarskib
 United States Army Air Corps, en tidligere del af den amerikanske hær
 Army Air Corps (Storbritannien), en del af den britiske hær
 Army Apprentices College, et tidligere britisk college
 Australian Air Corps, forgængeren til Royal Australian Air force
 Australian Army Cadets, en ungdomsorganisation
 Advanced Armament Corporation, lyddæmperproducent

Organisationer 
 Adult Association of Canada, en koalition af stripklubejere og deres agenter
 Affirming Anglican Catholicism, en religiøs bevægelse
 Agility Association of Canada, en agilityorganisation for hundeejere
 Alameda Arts Council
 American Anglican Council, en religiøs organisation
 United States Army Acquisition Corps
 Australian Agricultural Company, en australsk landbrugsvirksomhed
 Australian Aluminium Council, en australsk industriforening

Teknologi 
 Advanced Audio Coding, et lydkomprimeringsformat med filendelsen .aac
 HE-AAC, en udvidelse af AAC
 Auto Avio Costruzioni 815, en bil af Ferrari
 Fotokrom, også kendt som Aäc-processen

Sport 
 American Airlines Center, en amerikansk arena i Dallas, Texas
 American Alpine Club, en amerikansk bjergbestigerorganisation
 American Athletic Conference, en amerikansk atletikkonferende
 Appalachian Athletic Conference, en amerikansk atletikkonference
 Western North Carolina Athletic Conference, en high school-organisation kendt som Appalachian Athletic Conference frem til 2009
 Asia-Pacific Amateur Championship, en golfturnering
 Associação Académica de Coimbra – O.A.F., en portugisisk fodboldorganisation
 Associação Académica de Coimbra – basketball, en portugisisk basketballklub
 Associação Académica de Coimbra – volleyball, en portugisisk volleyballklub
 Associação Académica de Coimbra, studenterforening på Coimbra Universitet
 Association of Alabama Camps, en amerikansk lejrskoleorganisation
 Atlanta Athletic Club, en amerikansk atletikklub i Duluth, Georgia
 Audax Alpine Classic, en australsk cykelbegivenhed i Victoria

Andet 
 Anæstesiologisk assistant (somme tider forkortet AA-C), assistent til en anæstesilæge
 Anne Arundel County, Maryland
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy, en akademisk journal
 Ari-sproget (Ny Guinea), kodet som aac i ISO 639-3